Dévényi István (1924–1972) kórboncnok, egyetemi tanár
 Dévényi István (1946) művészettörténész
 Dévényi István (1973) újságíró